Гордонвилл () — название ряда населённых пунктов в США.

  — городок в Алабаме.
  — деревня в Миссури.
  — поселение в Пенсильвании.

См. также 
 Гордон
 Гордонсвилл